Moelleriella sydowiana är en svampart som beskrevs av Petr. 1950. Moelleriella sydowiana ingår i släktet Moelleriella och familjen Elsinoaceae.   Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Sporsäcksvampar
sydowiana